Ólimbos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ólymbos, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Ólympos (berg i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar